Collins Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Collins Island (Delaware)
 Collins Island (Minnesota)
 Collins Island (Kalifornien)
 Collins Island (South Carolina)

im Archipel Südgeorgiens im Südatlantik:
 Collins Island (Südgeorgien)